Deze pagina geeft een overzicht van de wielerploeg Lampre in 2004.

 kwam in april over van Cofidis

2004
Wielerploeg in 2004